Анатолий Владимирович Семёнов (25 января 1938 — 16 августа 2015, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра МХТ им. М. Горького, народный артист Российской Федерации (1998).

Биография 
В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу МХАТа.

Был режиссёром-постановщиком спектаклей, которые с шли на Малой сцене МХАТ им. М. Горького.

Был актером МХАТа имени М. Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Написал сценарии к остросюжетным фильмам «Глухомань» и «Преступление не будет раскрыто».

Умер в 2015 году. Похоронен на Котляковском кладбище.

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1991)
 Народный артист России (1998)
 Орден Почёта (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Похороненные на Котляковском кладбище